Almafuerte, pseudònim més reconegut del poeta argentí Pedro Bonifacio Palacios (1854-1917).
 Almafuerte, localitat de la Província de Misiones, Argentina.
 Almafuerte, localitat de la Província de Còrdova, Argentina.
 Almafuerte (1995-), banda argentina de heavy metall.
 Almafuerte (1998), àlbum de la banda del mateix nom.
 Almafuerte (pel·lícula) (1949), pel·lícula de Luis César Amadori.
 Almafuerte, institució esportiva dedicada al rugbi de Buenos Aires, Argentina.
 Estación_Almafuerte, una estació ferroviària situada en Almafuerte, en el Departament Tercero Arriba, Província de Còrdova, Argentina.

Pàgines de desambiguació